Тамамшев () — армянская фамилия. Известные носители:
 Тамамшев, Александр Захарович (1877—1967) — армянский советский учёный в области животноводства, академик АН Армянской ССР.
 Тамамшев, Гавриил Иванович (годы жизни не установлены) — армянский меценат и благотворитель.
 Тамамшев, Михаил Иванович (1853—1908) — кавказовед, просветитель и благотворитель.